Isla Victoria bezeichnet:

* Isla Victoria (Argentinien), Binneninsel im Lago Nahuel Huapi
 Isla Victoria (Chile), Insel im Chonos-Archipel